Lüschow ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Lüschow (1541–1601), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Rektor
 Petra Lüschow, deutsche Autorin, Regisseurin und Dramaturgin

Lüschow bezeichnet:

 Lüschow (See), See im Stadtgebiet von Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Lüschow (Goldberg), Ortsteil der Stadt Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern